Cornopteris är ett släkte av majbräkenväxter. Cornopteris ingår i familjen Athyriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Cornopteris